Der Sportverein Schopfheim 1912 e.V. (kurz SV Schopfheim) ist ein Sportverein im Landkreis Lörrach im Süden Baden-Württembergs. Der Verein besitzt Abteilungen für Fußball, Tennis, Tischtennis, Boxen und Jedermannsport. Die erste Fußballmannschaft spielte von 1946 bis 1968 ununterbrochen in der 1. Amateurliga Südbaden.

Geschichte 

Der Verein wurde am 23. April 1912 als FV Schopfheim gegründet. Am 16. Juni 1946 wurde er aufgelöst und der ASV Schopfheim als Nachfolger gegründet. Im Jahre 1949 erfolgte die Umbenennung in SV Schopfheim.

Der ersten Fußballmannschaft gelang 1946 der Aufstieg in die höchste südbadische Spielklasse. Der gehörte sie ununterbrochen bis zum Abstieg 1968 an. Von 1968 bis 1973 sowie von 1977 bis 1979 spielte sie in der 2. Amateurliga. Von 1973 bis 1977 sowie seit 1979 findet man die Fußballer des Vereines nur noch in den Spielklassen des Bezirks Hochrhein, zuletzt in der Kreisliga A.

Statistik 

Der SV Schopfheim in der obersten südbadischen Spielklasse:

Weblinks 
 Website des SV Schopfheim
Website der Fußballabteilung

Einzelnachweise 

Schopfheim #SV
Fußballverein aus dem Landkreis Lörrach
Schopfheim #SV
Gegründet 1912
Sport (Schopfheim)
Organisation (Schopfheim)